Ли Райан () — британский музыкант, певец (ультра-лирический тенор) и актёр. Участник группы Blue.

Биография

Ранние годы 
Ли Джон Райан родился в 1983 году, в городе Чатем, недалеко от Лондона. Мать и отец развелись, когда ему было пять лет. В детском возрасте у Ли обнаружили дислексию.

Во время обучения в школе у Ли были проблемы, он говорил, что ненавидел преподавателей. Обладая довольно сильным и непростым характером, Ли принял недетское решение о поисках работы. Ему было абсолютно всё равно, кем и где работать. Опробовав множество профессий, в итоге Ли осознал — искренней любви к пению ему не утаить.

Карьера 
В 17-летнем возрасте (2001 год) пытался записаться в Holby City, а на отборе познакомился с Данканом и остальными парнями. Они в результате и создали группу. Дебютный альбом, под названием «All Rise» сразу же стал бомбой — было продано более 3 млн копий. В 2002 году Blue выпускает вторую пластинку — «One love». Хиты: «One love», «Curtain falls», «If you come back», «Breath easy» (написанная Ли). Талант же молодого солиста был исключителен, маститые критики утверждали, что именно Ли является основой коллектива, его стержнем. Ли окрестили новым Робби Уильямсом.

Через какое-то время Райан стал завсегдатаем лондонских пивнушек. Его поведение было непредсказуемым, порой аморальным. Драки, пьянство и женщины — единственное, что представляло для него тогда интерес. Британская пресса обрела в его лице долгожданный материал — безбашенный персонаж, лишенный «тормозов».

Тяжёлый период жизни закончился для молодого человека страшной автомобильной катастрофой. Немедленная пересадка кожи, сложнейшая операция и везение помогли ему выжить и продолжить карьеру. Большую роль в столь непростой ситуации сыграла поддержка близких людей.

Неожиданно для всех, после очередного успешного альбома «Guilty» Blue распались. Но Ли не прекратил свою карьеру и уже в 2005 году выпустил дебютник с незамысловатым названием — «Lee Ryan». Альбом был записан в стиле Pop Soul. Хитами стали песни: «Army of lovers», «Turn your car around», «When I think of love» и т. д. Альбом сразу же начал штурмовать британские чарты, вошёл в десятку лидеров.

Ожидается выход второго альбома Ли, в который войдут такие песни, как «Beautiful spiritual», «Peaches», «Suffice to say», «More like diamonds», «You give me wings» и другие. Многие из них заметно отличаются по стилю исполнения от его предыдущих песен.

Помимо исполнения песен, Ли снимается в кино. В 2008 году он появился в фильме Маркуса Варрена «The Heavy».

Параллельно со «звуковым» успехом, Ли принялся работать над имиджем — теперь певец важное «лицо» титулованной компании «Dolce&Gabbana». Также «baby blue» засветился в роли актёра — принял участие в эпизодах фильма Маркуса Уоррена «The Heavy».

Ли считает, что звёздная болезнь их группе чужда, вот его высказывание на эту тему: «Мы не недоступные парни, мы не строим из себя больших звезд. Мы натуральные. Недавно мы были в клубе, к нам подошли девчонки и спросили: вы группа? А мы ответили, что мы студенты. Мы делаем это для того, чтобы люди чувствовали, что мы такие же, как и они, ведь это так и есть».

Личная жизнь 
В 2007 году у Ли и его девушки Джессики Кивил родилась дочь Блубелл Райан.

В июне 2008 года состоялась помолвка Ли с парикмахером Самантой Миллер (Samantha Miller). 30 ноября 2008 года у пары родился сын Рэйн Райан. В 2010 году Ли и Миллер расстались.

C 2020 года состоит в отношениях с Верити Пэрис. В июне 2021 года у пары родилась дочь.

Дискография 
 Lee Ryan — Lee Ryan 2005
 Beautiful Spiritual 2008
 I Am Who I Am EP 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Авторы-исполнители Великобритании
Композиторы Великобритании
Певцы и певицы Великобритании
Киноактёры Великобритании